La palabra despertar se refiere a la acción física de dejar el sueño y pasar a la vigilia.

El término además puede referirse a:

Iluminación 
 Despertar, proceso espiritual conocido como Iluminación (creencia).

Cine y televisión 
 El despertar (The Yearling, 1946), película de Clarence Brown.
 El despertar (The Awakening, 1980), película de Mike Newell.
 El despertar (The I Inside, 2004), película de Roland Suso Richter.
 El despertar (1966), telenovela de México.
 El despertar (1980), telenovela de Venezuela.
 El Despertar (2007), episodio (T01E41) de Avatar: la leyenda de Aang.

Literatura 
 Despertar (The Awakening, 1991), primera parte de la serie de novelas The Vampire Diaries.
 Despertar (2006), tercera parte de la serie de novelas Memorias de Idhún.
 El despertar (1899), novela de Kate Chopin.

Música 
 Despertar (1996-), banda de Colombia.
 Despertar (1981), álbum de Byafra.
 Despertar (1985), álbum de Guilherme Arantes.
 Despertar (1999), álbum de la banda chilena Congelador.
 Despertar (2011), canción de Jullie.
 Despertar (2012), álbum de Zona Ganjah
 Al despertar (1998), canción de Enrique Iglesias.
 «Despertar» (1990), canción de la banda de rock española Héroes del silencio del álbum Senderos de traición.